

Кондуровка — село, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Кондуровка — селище, Сарактаський район, Оренбурзька область